Sandusky (Michigan)
Sandusky (Ohio)
Condado de Sandusky
Ou ainda:
Upper Sandusky
Sandusky South

Desambiguações de topônimos